Juvenile bezeichnet:

 Juvenile (* 1975), US-amerikanischer Rapper 
 in der Biologie und Medizin das Jugendstadium eines Organismus, siehe juvenil
 in der Hydrologie aus Magmaherden stammendes Wasser, siehe Juveniles Wasser
 den Juvenile Award, ein von 1935 bis 1961 vergebener Filmpreis

Siehe auch:
 Juvenile idiopathische Arthritis
 Juveniles Polyposis-Syndrom